Martaban (miasto)
 Martaban (zatoka)
Martaban Range - historyczna nazwa gór Muttama (Mottama) w Birmie